Nihon steht für:

 Japan, ein asiatischer Staat
 Nihon, ein ehemaliges Containerschiff
 Nihon Supittsu, den Japan-Spitz, eine Hunderasse
 Nihon Teria, Japanischer Terrier, eine Hunderasse
 Nihon – Japanese Middle-size Dog, eine nicht mehr existierende (gestrichene) Hunderasse, die zu den Asiatischen Spitzen gehörte (FCI-Gruppe 5, Sektion 5, Standard Nr. 256)